Ablehnung steht für:
 Negation, bewusste Verneinung (von Aussagen, Regeln usw.)
 Aversion, eine (unbewusst) „ablehnende“ Emotion
 Mehrzahl der Nein-Stimmen bei einer Abstimmung

Siehe auch:
 Ablehnungsgesuch
 Ablehnungsbescheid